Feierhalle steht allgemein für
 Festhalle
Trauerhalle
im einzelnen:
 Feierhalle Glindenberg
 Feierhalle Piesteritz
 Feierhalle des Ostfriedhofes Magdeburg

speziell
Feierhalle in der ehemaligen Reichsfinanzschule, Herrsching 
Siehe auch:
Festsaalgebäude zum Haus Sorgenfrei